Away désigne :
Away, un film de 2016 réalisé par David Blair.
Away, une série télévisée de 2020.
Away, une pièce de théâtre de 1986 écrite par Michael Gow.